Dans la manga Dragon Ball, Vegeta peut désigner :
 Vegeta, le prince des Saiya-jin, rival de Gokû ;
 Vegeta, la planète où vivent les Saiya-jin ;
 Roi Vegeta, le père de Vegeta.

Vegeta peut aussi désigner :
 Vegeta, un outil HTTP de test de charge écrit en Go ;
 Vegeta, un condiment croate produit par Podravka.